Orders – cortometraggio del 1915 diretto da Tom Santschi
Orders – cortometraggio del 2008 diretto da Melissa Fulmis